O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1966 (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 15ª edição do campeonato do futebol da Guatemala. O clube "Marquense" foi rebaixado para o Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1967-68 - Segunda Divisão

Participantes

Campeão

Campeonato Guatemalteco de Futebol
1966 na Guatemala